Haakon je ime več norveških kraljev:
 Haakon I.
 Haakon II.
 Haakon III.
 Haakon IV.
 Haakon V.
 Haakon VI.
 Haakon VII.